Contea di Owen o Owen County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Owen (Indiana)
 Contea di Owen (Kentucky)